Analemme peut désigner :
 analemme, une figure particulière tracée dans le ciel par différentes positions du soleil ;
 analemme, une construction géométrique décrite par Vitruve et employée en gnomonique par les Anciens pour tracer des cadrans solaires (méridiennes).

Voir aussi 
 Analemme de Ptolémée, un traité de géométrie descriptive qui présente quelques similitudes avec l'analemme de Vitruve